Феникс се може односити на:
 Феникс, птица из грчке митологије
 Феникс (Агеноров син), личност из грчке митологије
 Финикс, град у америчкој савезној држави Аризона
 Феникс (сазвежђе), сазвежђе на јужном небу
 Феникс (свемирски брод), роботизован свемирски брод послат на Марс као део НАСА-иног програма